Nordkapp – Przylądek Północny
 Nordkapp – gmina w Norwegii
 Tunel Nordkapp – podmorski tunel drogowy

Zobacz też:
 Nordkinn – najbardziej na północ wysunięty przylądek kontynentu europejskiego
 Nordkalk – producent wyrobów na bazie kamienia wapiennego